Марриотт:

Фамилия 
  (1900—1985) — американский бизнесмен, основатель гостиничной корпорации Marriott Corporation, которая в 1993 году стала Marriott International.
 Марриотт, Стив (1947—1991) — английский вокалист, гитарист, автор песен.

Сооружения 
 Марриотт — 22-этажное здание, являлся частью комплекса Всемирного торгового центра.

См. также 
 Marriott
 Мариотт

Примечания